Shanhu bezeichnet:

 Shanhu (Taixing) (珊瑚镇), Großgemeinde der Stadt Taixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shanhu (Zhongshan) (珊瑚镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Shanhu (Lengshuitan) (珊瑚乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lengshuitan in der chinesischen Provinz Hunan
 Shanhu (Shanghang) (珊瑚乡), Gemeinde im Kreis Shanghang in der chinesischen Provinz Fujian
 Shanhu Dao (珊瑚岛), Insel der Paracel-Inseln